

Соловецьке — село, Орловський район, Кіровська область
 Соловецьке — село, Шабалінський район, Кіровська область

Див. також 
 Соловецький